Anna Odine Strøm (née en 1998), sauteuse à ski norvégienne
Anne-Grete Strøm-Erichsen (née en 1949), femme politique norvégienne
Anne-Karine Strøm (née en 1951), journaliste et chanteuse norvégienne
Axel Strøm (1866-1950), réalisateur danois

Johan Strøm (1898-1958), homme politique danois
Harald Strøm (1897-1977), patineur de vitesse et footballeur norvégien
Ingunn Strøm, handballeuse norvégienne